Welhartitz bezeichnet

Velhartice, Gemeinde im Okres Klatovy, Tschechien
die dortige Burg Velhartice
Welhartitz (Adelsgeschlecht)